Brett Gelman – attore e comico statunitense
 Juan Gelman – poeta, scrittore e giornalista argentino
 Polina Vladimirovna Gelman – pilota militare sovietica, eroe dell'Unione Sovietica per il suo servizio nel 588º Reggimento bombardamento notturno